Die Oddset Hockey Games 2012 waren ein in Schweden und Helsinki stattfindendes Eishockeyturnier der Euro Hockey Tour, bei welchem sich die Nationalmannschaften Finnlands, Russlands, Tschechiens und Schwedens massen. Das Turnier fand vom 9. bis 12. Februar 2012 bis auf das Spiel zwischen Finnland und Russland, welches in Helsinki ausgetragen wurde, in Stockholm statt. Hauptaustragungsort war der etwa 14.000 Zuschauer fassende Ericsson Globe.

Spiele

Abschlusstabelle

Beste Scorer 

Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Turnierbestwert

Beste Torhüter 

Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett: Turnierbestwert

Auszeichnungen

Spielertrophäen 

 Bester Torhüter:  Viktor Fasth
 Bester Verteidiger:  Mattias Ekholm
 Bester Stürmer:  Juhamatti Aaltonen
 Wertvollster Spieler:  Viktor Fasth

All-Star-Team

Weblinks 
 Oddset Hockey Games 2012, Übersicht auf swehockey.se
 Spielergebnisse der Oddset Hockey Games 2012 auf swehockey.se, (PDF; 62 kB)
 Official Statistics der Oddset Hockey Games 2012 auf swehockey.se, (PDF; 640 kB)

Euro Hockey Tour
Eishockeyveranstaltung 2012
Sportveranstaltung in Malmö
Eishockeywettbewerb in Helsinki